Abass Alavi – neurologo e radiologo iraniano con cittadinanza statunitense
 Bozorg Alavi – politico, romanziere e intellettuale iraniano
 Mahmoud Alavi – politico iraniano, ministro delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale
 Mohammad Alavi – ex calciatore iraniano